As Rodadas de Qualificação da Liga dos Campeões da AFC de 2019 foram disputadas entre os dias 5 e 19 de fevereiro de 2019. Um total de 27 equipes competiram por 8 vagas na fase de grupos.

Equipes 
As seguintes equipes disputaram esta fase:

Formato 
O chaveamento para esta fase, que consistiu em três rodadas (primeira pré-eliminatória, segunda pré-eliminatória e play-off) foi determinado pela AFC baseada no ranking de cada associação. Cada vaga foi disputada em uma única partida, com o time de maior ranking sendo o mandante da partida.

Calendário 
O calendário para cada rodada é o seguinte, conforme divulgado pela AFC:

Primeira pré-eliminatória 

!colspan=3|Ásia Ocidental

|-
!colspan=3|Ásia Oriental
|-

|}

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Segunda pré-eliminatória 

!colspan=3|Ásia Ocidental

|-
!colspan=3|Ásia Oriental
|-

|}

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Play-off 

!colspan=3|Ásia Ocidental

|-
!colspan=3|Ásia Oriental
|-

|}

Ásia Ocidental

Ásia Oriental

Ligações externas 
, the-AFC.com 
AFC Champions League 2019, stats.the-AFC.com 

2019 no futebol
Desporto na Ásia em 2019